Флаг муниципального образования Ча́йковский городско́й о́круг Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально данный флаг был утверждён 27 октября 2010 года как флаг Чайковского муниципального района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7032.

Законом Пермского края от 26 марта 2018 года № 212−ПК из состава из состава Чайковского муниципального района было выделено Чайковское городское поселение которое было преобразовано в Чайковский городской округ.

Законом Пермского края от 28 мая 2018 года № 237−ПК были преобразованы все сельские поселения Чайковского муниципального района путём их объединения с Чайковским городским округом.

Решением Думы Чайковского городского поселения от 21 сентября 2018 года было решено применять герб и флаг Чайковского муниципального района в качестве официальных символов Чайковского городского округа до регистрации официальных символов (герба и флага) Чайковского городского округа.

Описание 
«Прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, несущее изображение из герба района: летящей чайки и двух волнистых вертикальных линий в 1/20 ширины полотнища; изображение выполнено в белом, сером и жёлтом цветах».

Символика 
Две вертикальные волнистые полосы — символ вздыбленной (с участием человека, построившего плотину и Воткинскую ГЭС), но укрощённой воды.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ достатка, богатства, силы и великодушия.

Голубой цвет (лазурь) — символ будущности, развития, небесной чистоты и красоты, водных ресурсов.

Летящая чайка — символ развития, будущности и перспективы.

Белая чайка — это символ чистоты и благородства, динамичности и свободы. Чайка одновременно исполняет роль распространительницы энергии.

См. также

Примечания